Weber József Lénárt (1702–1773) – szobrász.
 Weber József (1909–1990) – ismertebb nevén Barátosi József – tanár, barlangkutató, cserkész vezető.
 Weber József Bernát (?–?) – szobrász.
 Weber József (?–?) – legismertebb álnevén Csátaljai József – író, könyvkiadó.